Il singolare del torneo di tennis Nabisco Masters 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Boris Becker 6–2, 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 John McEnroe (primo turno)

 Mats Wilander (quarti di finale)
 Stefan Edberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nabisco Masters 1985